

Patronyme 

 trois cyclistes néerlandais : Jean-Paul van Poppel (1962- ) qui a eu deux fils :
 Boy van Poppel (1988- ) ;
 Danny van Poppel (1993- ).